Vicioso es un apellido que puede hacer referencia a:
 Abelardo Vicioso, poeta dominicano;
 Ángel Vicioso, ciclista español;
 Benito Vicioso, químico, farmacéutico, botánico y explorador español;
 Carlos Vicioso, botánico y explorador español;

Otros términos 
También puede referirse a:
 Círculo vicioso, un cuento; o
 La señora Parker y el círculo vicioso, una película estadounidense.